Platina steht für: 
 Bartolomeo Platina (1421–1481), italienischer Humanist und Bibliothekar
 Nissan Platina, Automodell der Marke Nissan, siehe Renault Symbol
 Platina (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: